Jaime I puede referirse a:

Jaime I de Aragón (1208–1276) 
Jaime I de Sicilia (1267–1327) 
Jaime I de Chipre (1334–1398) 
Jaime I de Escocia (1394–1437), más conocido por Jacobo I de Escocia;
Jaime I de Inglaterra (1566-1625), más conocido como Jacobo I de Inglaterra;
Jaime I, acorazado de la Armada española de comienzos del siglo XX.